All at Once (Whitney Houston), een lied uit 1986
 All at Once (The Fray), een lied uit 2007
 All at Once (The Airborne Toxic Event), een album uit 2011
 All at Once (Screaming Females), een album uit 2018

 All at Once (2014), een Russische komediefilm uit 2014, geregisseerd door Roman Karimov
 All at Once (2016), een Amerikaanse dramafilm uit 2016, van en met Jon Abrahams